Гришонки — название нескольких населённых пунктов:
 Гришонки — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Гришонки — деревня в Павинском районе Костромской области.